Лоцзя́н — китайский топоним:

 Лоцзян (Дэян) (罗江) — район городского подчинения городского округа Дэян провинции Сычуань
 Лоцзян (Цюаньчжоу) (洛江) — район городского подчинения городского округа Цюаньчжоу провинции Фуцзянь